Antoni Józef Poniński (marszałek) – marszałek sejmu pacyfikacyjnego 1735, wojewoda poznański, instygator koronny, zm. 1742.
 Antoni Józef Poniński – poseł na Sejm Czteroletni, (ur. 1732, zm. ok. 1830).